Иван Николаевич Садовничий (; ) — белорусско-казахстанский футболист, защитник гродненского «Немана».

Карьера

Клубная 
Воспитанник гродненского «Немана», позже играл за другой гродненский клуб «Белкард». В 2011 попал в «Витебск», где прочно играл в основе.

В марте 2013 года вернулся в «Неман». В гродненском клубе вскоре закрепился на позиции центрального защитника.

Сезон 2014 начал как основной центральный защитник гродненского клуба. В мае 2014 не выступал из-за травмы, позже вернул себе место в основе.

В июне 2014 года перешёл в казахстанский клуб «Тобол». Уже в июле 2014 получил гражданство Казахстана. В марте 2016 года, после просмотра подписал контракт с карагандинском «Шахтёром». 15 июня 2017 года на фоне тяжёлой травмы, не позволившей играть до конца сезона, защитник расторг контракт с карагандинским клубом по обоюдному согласию.

В ноябре 2017 года тренировался с «Неманом» из Гродно, но позже решил продолжить карьеру в Казахстане, а в марте 2018 года был заявлен за «Жетысу».

В январе 2019 года стал игроком «Кайсара». Он появлялся на поле в основном как запасной игрок. В феврале 2020 года стало известно, что белорусский защитник покинет клуб.

Пропустил сезон 2020 года из-за травмы, а в начале 2021 года начал тренировки с гродненским «Неманом», с которым подписал контракт в марте. В декабре 2022 года продлил контракт с клубом.

В сборной 
11 октября 2021 года дебютировал в национальной сборной Белоруссии, отыграв второй тайм отборочного матча чемпионата мира-2022 против Чехии (0:2).

Достижения

Командные 
 «Кайсар»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Белкард»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Кайсар»